Дендрометріни (Dendrometrinae) — підродина твердокрилих комах родини Ковалики (Elateridae).

Класифікація 
Перелік родів:
 Arachnodima Candèze, 1893
 Arctapila Candèze 1891
 Campylomimus Müller, 1960
 Carterelater Calder, 1996
 Corystelater Calder, 1996
 Crepidomenus Erichson, 1842
 Dicteniophorus Candèze, 1863
 Dima Charpentier, 1825
 Doloporus Candèze, 1887
 Drymelater Calder, 1996
 Enischnelater Calder, 1996
 Glypheus Candèze, 1859
 Litotelater Calder, 1996
 Microdesmes Candèze, 1882
 Miwacrepidius Ohira, 1962
 Mucromorphus Ohira, 1962
 Neboisselater Calder, 1996
 Paracrepidomenus Schwarz, 1906
 Pseudocrepidophorus Dolin, 1988
 Rousia Calder, 1996
 Stichotomus Candèze, 1863
 Tyiwiphila Calder, 1996
 Wardulupicola Calder, 1996
 Actenicerus Kiesenwetter, 1858
 Aganohypoganus Ôhira, 1966
 Amychus Pascoe, 1876
 Anostirus C. G. Thomson, 1859
 Anthracalaus Fairmaire, 1888
 Aphileus Candèze, 1857
 Aplotarsus Stephens, 1830
 Asymphus Sharp, 1885
 Calamboganus Gurjeva, 1989
 Calambus C.G.Thomson, 1859
 Caleodinus Candèze, 1900
 Chrostus Candèze, 1878
 Corymbitodes Buysson, 1904
 Ctenicera Latreille, 1829
 Dacnitus Sharp, 1908
 Eanus LeConte, 1861
 Elatichrosis Hyslop, 1921
 Hapatesus Candèze, 1863
 Hypoganomorphus Dolin & Kurcheva, 1975
 Hypoganus Kiesenwetter, 1858
 Itodacnus Sharp, 1885
 Lingana Neboiss, 1960
 Liotrichus Kiesenwetter, 1858
 Luzonicus Fleutiaux, 1916
 Metanomus Buysson, 1887
 Neopristilophus Buysson, 1894
 Orithales Kiesenwetter, 1858
 Oxylasma Broun, 1881
 Paraoedostethus Van Dyke, 1932
 Paraphotistus Kishii, 1966
 Parinus Sharp, 1877
 Perissarthron Hyslop, 1917
 Poemnites Buysson, 1894
 Prosternon Latreille, 1834
 Pseudanostirus Dolin, 1964
 Psorochroa Broun, 1886
 Selatosomus Stephens, 1830
 Toorongus Neboiss, 1957
 Zeaglophus Broun, 1895
 Alcimathous Reitter, 1905
 Athous Eschscholtz, 1829
 Crepidophorus Mulsant & Guillebeau, 1853
 Diacanthous Reitter, 1905
 Harminius Fairmaire, 1852
 Hemicrepidius Germar, 1839
 Isidus Mulsant & Rey, 1874
 Megathous Reitter, 1905
 Pheletes Kiesenwetter, 1858
 Stenagostus C.G.Thomson, 1859
 Cidnopus C.G.Thomson, 1859
 Elathous Reitter, 1890
 Limoniscus Reitter, 1905
 Limonius Eschscholtz, 1829
 Nothodes Leconte, 1861
 Solskyana Dolin, 1978
 Denticollis Piller & Mitterpacher, 1783
 Odontoderus'' Schwarz, 1894

Джерела 
  Dendrometrinae  (BioLib)

Ковалики
Підродини комах